Ramp (englisch für „Rampe“) steht für:
 Ramp (Hörfunk), auch Intro, Rampe oder Vorlauf, Teil am Anfang eines Musikstücks noch ohne Gesang
 Ramp (Magazin), deutsches Avantgarde-Automagazin (ab 2007)
 Ramp (Band), portugiesische Groove- und Thrash-Metal-Band (ab 1989)
 Ramp (Album) der amerikanischen Alternative-Country-Band Giant Sand (1991)
 Ramp, Bereich eines Flughafens für flugvorbereitende Tätigkeiten, siehe Vorfeld (Flugplatz) #Ramp
 Ramp in Funsportarten, siehe Kicker (Sprungschanze)
 Allium tricoccum, auch Ramp, Pflanzenart der Gattung Lauch
 The Ramp, Steilhang auf der Ross-Insel, Antarktis

Ramp ist der Familienname folgender Personen:
 René Ramp (1941–2004), Schweizer Künstler

RAMP als Abkürzung:
 (R)-(+)-1-Amino-2-methoxy-methylpyrrolidin, siehe Enders-Reagenz

Ramps als Plural:
 Four Ramps, Gruppe von Felsspornen in der Antarktis
 IOU-Ramps, Hersteller von Skateparks 

Siehe auch:
 Ramp Agent (Flughafenangestellter)
 Ramp Rocks (Klippenfelsen im Archipel Südgeorgiens)
 Ramp-up (Anlaufphase eines Produkts)
 RAMB (Begriffsklärung)
 Rampe (Begriffsklärung)

RAMP